Эдуа́рд Рафаэ́лович Чарчя́н (род. 9 мая 1978 г., Ахалкалаки, Грузия) — российский кардиохирург, практикующий врач высшей категории, учёный-медик, заведующий отделением хирургии аорты и её ветвей в Российском научном центре хирургии им. Петровского (РНЦХ) в Москве. Награждён дипломом премии им. Н. И. Пирогова, имеет почётное учёное звание «Профессор РАН». Член-корреспондент Российской академии наук (РАН).

Биография. Профессиональное становление 
Э. Р. Чарчян родился в 1978 году на юге Грузинской ССР (ныне — Грузия) в городе Ахалкалаки, где основную часть населения исторически составляют армяне. Отец работал врачом-хирургом, мать была биологом, и Эдуард уже в детстве выбрал профессию медика. Сначала учился в школе им. В. Маяковского в Ахалкалаки, а в двух последних классах — в школе с усиленной программой по английскому языку в гор. Донецке (Украина), которую окончил с золотой медалью.

В 1995 году поступил в Донецкий государственный медицинский университет и в 2001 г. окончил его с отличием. С 2001 по 2003 год проходил обучение в клинической ординатуре по специальности «сердечно-сосудистая хирургия» в отделении хирургии аорты и её ветвей Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского (РНЦХ), после чего остался работать в РНЦХ. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию «Хирургическая тактика у больных с аневризмой восходящего отдела аорты с аортальной недостаточностью» (руководитель — Ю. В. Белов, ныне академик РАН и директор РНЦХ). В 2010 году стал доктором медицинских наук, тема работы: «Хирургия расслоения аорты». Выезжал за рубеж для краткосрочных стажировок: в университетские клиники гор. Лилля (2009 г.), Барселоны (2012), Мюнхена (2015) и Йены (2016), Ганновера (2018), а также в израильский Медицинский центр им. Рабина (2011 г.).

В 2016 году Чарчяну было присвоено почётное звание профессор РАН, а осенью того же года его избрали членом-корреспондентом Академии по Отделению медицинских наук (специальность «сосудистая хирургия»).

Деятельность как практикующего врача 
С 2001 года по настоящее время (2019 г.) Э. Р. Чарчян работает в РНЦХ им. Петровского. Врач высшей категории (с 2011 года). С 2012 года возглавляет отделение хирургии аорты и её ветвей, в котором начинал свою карьеру.

Коллектив отделения является одним из лидеров в лечении сложных патологий аорты в России. В отделении постоянно совершенствуются принципы лечения аневризм и расслоений, а также методы защиты сердца и других органов при аортальных реконструкциях. Чарчяном с коллегами внедрён в клиническую практику гибридный мультидисциплинарный подход к диагностике, выявлению и хирургическому лечению пациентов с данными тяжёлыми патологиями. С целью комплексного ведения соответствующих больных сформирована группа специалистов различного профиля («аортальная команда»). Чарчян Э.Р. ведется разработка Российского гибридного протеза аорты для проведения соответствующих операций при расслоении аорты.

Кроме хирургии аорты, Э. Р. Чарчян является ведущим специалистом в РНЦХ и на территории России по малоинвазивной хирургии аорты и приобретённых пороков сердца.

С участием Чарчян Э.Р. в различных специализированных клиниках г. Москвы и РФ выполняются операции на грудной и торакоабдоминальной аорте, а также сочетанные операции при опухолях различной локализации в сочетании с сердечно-сосудистыми операциями.

Исследовательская  деятельность и публикации 
Научно-исследовательская работа Э. Р. Чарчяна охватывает широкий круг сердечно-сосудистых заболеваний, требующих кардиохирургического вмешательства.

Основные труды Чарчяна посвящены аортальной хирургии. Им проведены разработки технологий медикаментозной и перфузионной защиты органов и тканей в ходе реконструктивных операций. Исследованы гемодинамические характеристики каналов аорты, а также состояние её стенок в зависимости от особенностей расслоения. Это повлекло изменение хирургической тактики в отношении объёма и характера лечения. Предложенные варианты гемодинамической коррекции потоков крови в каналах в настоящее время стали ключевым моментом любых реконструкций при расслоениях, влияющим на состояние аорты дистальнее зоны её протезированного участка.

Чарчян является соавтором более 300 печатных работ, среди которых монография, 10 патентов на изобретения, около 170 статей в специализированных журналах (индексируемых РИНЦ) и тезисы докладов. Некоторые публикации:
 Чарчян Э.Р., Белов Ю.В., Скворцов А.А., Салагаев Г.И., Шведов П.Н. // Выбор метода пластики аортального клапана в хирургии корня и восходящей аорты // Патология кровообращения и кардиохирургия, 2016, т. 20, № 2, с. 26—34, аннотация статьи;
 Чарчян Э.Р., Степаненко А.Б., Скворцов А.А. // Способ внеполостного переключения брахиоцефальных ветвей при гибридном лечении аневризм нисходящей аорты с распространением на дистальную часть дуги // Патент на изобретение RUS 2515479 20.03.2013, аннотация патента;
 Belov Y.V., Stepanenko A.B., Gens A.P., Savichev D.D., Charchyan E.R. // Reduction aortoplasty for ascending aortic aneurysm: a 14-year experience // Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 2009, v. 17, № 2, pp. 162—166, abstract;
 Белов Ю.В.,  Чарчян Э.Р. // Аневризмы восходящей аорты с аортальной недостаточностью // М.:ИД «Святогор», 2006, 168 стр. [монография];
 Константинов Б.А., Белов Ю.В., Степаненко А.Б., Генс А.П., Чарчян Э.Р. // Хирургическая тактика у больных с аневризмами восходящего отдела аорты // Ангиология и сосудистая хирургия, 2004, т. 10, № 3, с. 81—88, аннотация статьи.

Э. Р. Чарчян входит в ассоциации сосудистых хирургов и кардиохирургов России. В 2014 году он был принят в Европейскую ассоциацию кардиоторакальных хирургов () и затем публиковался в её изданиях, с 2016 года — член американского Общества торакальных хирургов (). Выступает с лекциями на мастер-классах и практических симпозиумах, является организатором «Московских аортальных конгрессов» в РНЦХ и  мастер-классов по хирургии аорты.

Премии, гранты, признание 
 Грант Регионального общественного фонда содействия общественной медицине Президиума РАМН в номинации «Клиническая медицина» (2006—2007).
 Диплом премии РАМН имени Н. И. Пирогова за серию работ по сердечно-сосудистой хирургии (2010, в составе коллектива).
 Почётное учёное звание «Профессор РАН» (2016), статус члена-корреспондента РАН (2016).

Семья 
Большинство членов семьи Э. Р. Чарчяна профессионально связаны с медициной:
 отец — Чарчян Рафик (Рафаэл) Григорьевич (1943 г.р.), кандидат медицинских наук, хирург, врач высшей категории, заведующий хирургическим отделением областной больницы гор. Ахалкалаки, Грузия;
 мать — Асратян Кнарик Георгиевна (1949 г.р.), микробиолог;
 старшая сестра — Чарчян Изабелла Рафаэловна (1976 г.р.), акушер-гинеколог;
 супруга — Налбандян Соня Петросовна (1980 г.р.), кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог;
 дети — Диана (2007 г.р.), Ани (2014 г.р.) и Рафаэл (2018 г.р.).

Один из родственников по материнской линии — армянский кинорежиссёр А. Р. Хачатрян.

Примечания 
 

Члены-корреспонденты РАН
Профессора РАН
Кардиологи России
Сосудистые хирурги
Российские и советские кардиохирурги
Выпускники Донецкого медицинского университета
Родившиеся в Ахалкалаки
Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского